Níže uvedený seznam řadí egyptská města podle počtu obyvatel. Uvedeno je 50 největších měst.

Seznam

Externí odkazy 
 

 
Egypt